Hexenjagd steht für:
 Hexenverfolgung, ein vor allem europäisches Hysterie-Phänomen in der Frühen Neuzeit

Werktitel:
 Hexenjagd (Drama), „The Crucible“, Theaterstück des US-amerikanischen Dramatikers Arthur Miller (1952)
 Hexenjagd, Alternativtitel der Verfilmung Die Hexen von Salem des Theaterstücks von Raymond Rouleau (1957)
 Hexenjagd (1969), Verfilmung des Theaterstücks von Otakar Vávra (1969)
 Hexenjagd (1996), US-amerikanische Verfilmung des Theaterstücks von Nicholas Hytner (1996)
 Polizeiruf 110: Hexenjagd, deutscher Kriminalfilm von Angelina Maccarone (2014)
 The Crucible (Oper) (dt.: Hexenjagd oder Die Feuerprobe), Oper von Robert Ward (1961)

Siehe auch: